NGC 2240 — планетарная туманность в созвездии Возничий.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Характеристики 
NGC 2240 является остатком сверхновой звезды. Она расположена примерно в 4000 св. годах от Земли. В центре туманности расположена звезда - белый карлик, являющаяся одной из самых горячих известных звёзд с температурой свыше +200 000 K. Хаотическая структура туманности указывает на то, что процесс сброса оболочек звезды происходил поэтапно. Во время каждой вспышки звезда разбрасывала вещество в разных направлениях, отличных от предыдущих. Туманность также содержит облака пыли на наличие которых указывают длинные тёмные полосы присутствующие в ней.

Цвет 
Вещество туманности имеет разный состав и плотность. Участки синего цвета содержат гелий, сине-зелёного - кислород, красный - азот и водород.

Примечания 

 

2240
Возничий (созвездие)
Рассеянные скопления
Планетарные туманности